Гро́піус () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Вальтер Гропіус (1883—1969) — німецький архітектор.
 Георг Крістіан Гропіус (1776—1850) — німецький підприємець, археолог та дипломат.
 Гропіус Євген Едуардович (1890—1939) — народився у Франції радянський інженер, авіаконструктор.
 Карл Вільгельм Гропіус (1793—1870) — німецький художник діорам та театру.
 Манон Гропіус (1916—1935) — дочка Вальтера Гропіуса та Альми Малер-Верфель.
 Мартін Гропіус (1824—1880) — німецький архітектор.
 Пауль Гропіус (1821—1888) — німецький художник.

Німецькі прізвища